Le Championnat d'Algérie de football D2 2008-2009 est remporté par le WA Tlemcen.

Évènements 
La saison 2008-2009 a été marquée par l'affaire opposant le RC Kouba à la fédération algérienne et la ligue. En effet au début de la saison, la fédération a refusé la promotion du RC Kouba à la suite de l'affaire de la fausse identité d'un joueur, mais le tribunal arbitral du sport de Lausanne a annulé cette décision. Pendant le traitement de cette affaire, jusqu'en novembre 2008, tous les matchs prévus par la ligue pour le RCK en division 2 ont été reportés, puis annulés après l'accession en division 1. Ce championnat en conclusion se joue à 17 au lieu de 18 clubs, et l'année suivante sera sujette à de nouvelles modifications quant à la forme du championnat

Classement

Calendrier

Résultats 
Au Lundi  -  journée

</center>

Résultats

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 2008-2009
 Coupe d'Algérie de football 2008-2009

Liens externes 
 Site de la Ligue

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Algerie
Football en Algérie en 2008
Football en Algérie en 2009